"Joya" pode ser:
 La Joya, cidade do Texas
 7899 Joya, asteroide
 Joya de Cerén, sítio arqueológico
 La Joya (distrito), no Peru

Ver também
 Joia (desambiguação)

Desambiguações de topônimos